BandNews FM Difusora é uma emissora de rádio brasileira sediada em Manaus, capital do estado do Amazonas. Opera no dial FM, na frequência 93.7 MHz, e é afiliada à BandNews FM. A estação é originada da frequência migrante do dial AM 1180 kHz, onde funcionou a Rádio Difusora do Amazonas por 69 anos.

História 
Em 10 de maio de 2016, a Rádio Difusora do Amazonas assinou termo aditivo para migrar a frequência AM 1180 kHz pro dial FM. No evento, foi confirmado que a frequência 93.7 MHz iria entrar no ar em até 120 dias. Em junho de 2016, o radialista Josué Filho confirmou a um site local que a nova estação iria ter programação all news, tal qual as concorrentes CBN Amazônia e a Tiradentes FM. O mesmo portal informou que a estação seria afiliada à BandNews FM.

A frequência 93.7 MHz foi inaugurada em 17 de março de 2017, em caráter experimental. Sua programação de testes incluía seleções musicais. Informalmente, a emissora era chamada de Nova FM. A frequência original AM foi extinta em 10 de julho, fazendo a Rádio Difusora operar somente em 96.9 MHz e nas frequências de ondas tropicais. No final de setembro foi confirmada a afiliação da estação migrante com a BandNews FM. Já neste período, foi iniciada a montagem de equipamentos e treinamento dos profissionais que passarão a integrar a futura BandNews FM Difusora. A rede também iniciou expectativa para estreia em Manaus, estreando oficialmente a nova afiliada às 7h30 pelo horário de Brasília (5h30 em Manaus) de 24 de outubro de 2017.

Programas 
 BandNews Manaus (Arthur Coelho e Samara Souza)
 BandNews em Alta Frequência Manaus (Gustav Cervinka e Thais Gama)

Durante o horário de verão, os programas vão ao ar 2h mais cedo. Fora dele, vão ao ar 1h mais cedo

Ligações externas 
 
 
 
 

Estações de rádio do Amazonas
Difusora
Estações de rádio fundadas em 2017